Hugin har flere betydninger:

 Hugin og Munin – Odins ravne fra nordisk mytologi
 Hugin (software) – open source panoramasoftware
 Hugin (langskib) – rekonstrueret engelsk vikingeskib